KIA (significa muerto en combate o "kill in action").
Kia, empresa fabricante de autos.
Kia, personaje ficticio del juego Mortal Kombat.